Chigallia är ett släkte av insekter. Chigallia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Chigallia